SSD kan avse:

 SSD – en uniform inom Svenska marinen "Sjöstridsdräkt m/1993", se Sjöstridsuniform m/1993
 SSD Biancoscudati Padova – en fotbollsklubb i Italien
 SSD-minne – en enhet för lagring av digital information Solid state drive
 SSD Palermo – en fotbollsklubb från Palermo i Italien